Международный теннисный турнир в Сиднее 2019 (англ. 2019 Sydney International) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Сиднее (Австралия) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии и ATP тура. Основной турнир и среди женщин и среди мужчин проходил с 7 января 2019 года по 12 января 2019 года на хардовых кортах, игры квалификации — с 5 по 6 января 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный женский разряд 

 1 Рейтинг учтён на 31 Декабря 2018
Теннисистки, получившие «уайлд-кард»:
  Дарья Гаврилова
  Петра Квитова
  Саманта Стосур
  Айла Томлянович
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
 *  Тимея Бачински
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Екатерина Александрова
  Присцилла Хон
  Александра Саснович
  Катерина Синякова
  Даниэль Коллинз
  Юлия Путинцева
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Бернарда Пера
  Татьяна Мария
  Моника Пуиг

Женский парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 31 Декабря 2018
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
  Присцилла Хон /  Айла Томлянович

Одиночный мужской разряд 

 1 Рейтинг учтён на 31 Декабря 2018
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Алексей Попырин
  Джордан Томпсон
 
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:

Теннисисты, победившие в квалификации:
  Гильермо Гарсия-Лопес
  Андрей Рублёв
  Ёсихито Нисиока
  Райли Опелка
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Гуидо Андреоцци
  Таро Даниэль

Мужской парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 31 Декабря 2018
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
  Алекс Болт /  Мэтт Рид
  Ллейтон Хьюитт /  Джордан Томпсон

Ход соревнования

Одиночный женский разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Пятая группа

Шестая группа

Одиночный мужской разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Женский Парный разряд

Парный мужской разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Сидней
Теннис
Январь 2019 года
Международные спортивные соревнования в Сиднее